Almont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
McAlmont
Almont (Michigan)
Almont (North Dakota)